McCall steht für:

 McCall (Idaho), Ort im Valley County
 McCall (Illinois), Ort im Hancock County
 McCall (Louisiana), Ort im Ascension Parish
 McCall Creek, Ort im Franklin County, Mississippi
 McCall-Gletscher (Washington)
 McCall Point, Landspitze an der Westküste des Grahamlands, Antarktika

McCall ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander McCall Smith (* 1948), britischer Schriftsteller
 Anthony McCall (* 1946), britischer Künstler
 Archie McCall (1867–1936), schottischer Fußballspieler
 Brent McCall (1940–2019), US-amerikanischer Komponist
 C. W. McCall (1928–2022), US-amerikanischer Countrysänger
 Carl McCall (* 1935), US-amerikanischer Politiker
 Carolyn McCall (* 1961), britische Managerin
 Cheryl McCall (1950–2005), US-amerikanische Filmproduzentin und Drehbuchautorin
 Christina McCall (1935–2005), kanadische Journalistin und Schriftstellerin 
 Darrell McCall (* 1940), US-amerikanischer Musiker
 Davina McCall (* 1967), britische Fernsehmoderatorin
 Hayley McCall (* 1992), US-amerikanische Fußballspielerin
 Jack McCall († 1877), US-amerikanischer Mörder
 James McCall (1865–1925), schottischer Fußballspieler
 Jeneva McCall (* 1989), spätere Jeneva Stevens, US-amerikanische Leichtathletin
 Joan McCall (* 1943), US-amerikanische Theater- und Filmschauspielerin, Drehbuchautorin, Filmproduzentin, Hörfunkmoderatorin
 John E. McCall (1859–1920), US-amerikanischer Politiker
 June McCall (1934–1990), US-amerikanisches Foto- und Pin-up-Model sowie Schauspielerin
 Mark McCall (* 1967), irischer Rugby-Union-Spieler
 Mary Ann McCall (1919–1994), US-amerikanische Jazzsängerin
 Oliver McCall (* 1965), US-amerikanischer Boxer
 Peter McCall (1936–2020), englischer Fußballspieler
 Robert McCall (1958–1991), kanadischer Eiskunstläufer
 Robert T. McCall (1919–2010), US-amerikanischer Künstler und Briefmarkendesigner
 Roderick McCall (* 1963), australischer Rugby-Union-Spieler
 Ross McCall (* 1976), schottischer Schauspieler

 Shalane McCall (* 1972), US-amerikanische Schauspielerin
 Steve McCall (1933–1989), US-amerikanischer Jazzschlagzeuger
 Storrs McCall (1930–2021), kanadischer Philosoph
 Stuart McCall (* 1964), schottischer Fußballspieler und -trainer
 Tahjere McCall (* 1994), US-amerikanischer Basketballspieler 
 Thomas McCall (1834–1904), schottischer Stellmacher und Erfinder
 Tom McCall (1913–1983), US-amerikanischer Politiker
 Toussaint McCall (* 1934), US-amerikanischer Musiker
 Winston McCall (* 1982), australischer Sänger